Dina Cocea este numele purtat de mai multe persoane:
Dina Cocea (1912-2008), actriță din România
Dina Cocea (n. 1944), actriță din Republica Moldova